13387 Irus – asteroide 
 Cratere Irus – cratere sulla superficie di Teti
 Irus – isola della Bretagna 
 Irus – genere di molluschi bivalve della famiglia delle Veneridae